Anthony Mounier (Aubenas, 17 september 1987) is een Frans profvoetballer die doorgaans als aanvaller speelt. Hij verruilde Panathinaikos FC in januari 2020 voor Panetolikos.

Statistieken

Erelijst 
 Olympique Lyon
Frans bekerwinnaar
2008Frans landskampioen
2008
 '''Franse Supercupwinnaar
2007

Mounier, Anthony